Személyek
 Hattori Jaszunaga, Hattori Hanzó Jaszunaga (?–?), Hattori Hanzó apja
 Hattori Hanzó (1542–1596), Hattori Hanzó Maszanari, Hattori Hanzó Jaszunaga első fia
 Hattori Maszanari, II. Hattori Hanzó Maszanari (1565–1615), Hattori Hanzó legidősebb fia
 Hattori Maszasige, Hattori Hanzó Maszasige (1580–1652), Hattori Hanzó második fia

Videojátékok
 Hanzo Hattori, a Samurai Shodown játéksorozatból
 Hanzou Hattori, a World Heroes és Neo Geo Battle Coliseum játékok karaktere
 Hanzo Hasashi, a nindzsa harcos Scorpion Mortal Kombat karakter igazi neve
 Hanzo, Hanzo Shimada, az Overwatch first-person shooter játék karaktere

Mangák
 A Tenka muszó manga főhőse
 Hanzó, a Kinnikuman: Ultimate Muscle karaktere

Filmek
 Hattori Hanzó, a Kill Bill kitalált karaktere